Die Open de Rennes 2010 waren ein Tennisturnier, welches vom 11. bis 17. Oktober 2010 in Rennes, Frankreich stattfand. Es war als Teil der ATP Challenger Tour 2010 die fünfte Ausgabe des Turniers und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Im Vorfeld gab es für das Einzelturnier eine Qualifikationsrunde, in der aus 16 Teilnehmern vier Startplätze ermittelt wurden. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug wie im Jahr zuvor insgesamt 64.000 Euro.

Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der ungesetzte Franzose Marc Gicquel, der den an Position fünf gesetzten Schweizer Stéphane Bohli in drei Sätzen besiegte. Es war Gicquels siebter Titel auf Challenger-Ebene und sein einziger Titel der Saison. Vorjahressieger Alejandro Falla trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.

Im Doppel gewann die die an Position vier gesetzte US-amerikanische Paarung aus Scott Lipsky und David Martin. Sie bezwangen im Finale die ungesetzten Deutschen Denis Gremelmayr und Björn Phau im Match-Tie-Break. Es war Lipsky 16. Doppeltitel auf der ATP Challenger Tour seiner Karriere und der zweite Challenger-Titel der Saison, den ersten erlangte er ebenfalls mit Martin. Für Martin war es der 13. Karrieretitel und ebenfalls der zweite der Saison. Die Vorjahressieger Eric Butorac und Lovro Zovko traten in diesem Jahr nicht zusammen bei dem Turnier an. Während Zovko ganz auf einen Start verzichtete, scheiterte Butorac mit seinem neuen Partner Harsh Mankad an Position drei gesetzt in der ersten Runde.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 31 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 27 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 28 kB)

ATP Challenger Tour 2010
Tennisturnier in Rennes